Асторга — топоним и фамилия.

Географические объекты 

 Асторга — город и муниципалитет в Бразилии.
 Асторга — город и муниципалитет в Испании.
 Асторга — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.
 Тьерра-де-Асторга — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Леон.

Фамилия 

 Асторга, Нора (1948—1988) — никарагуанская революционерка, член СФНО.
 Асторга, Эмануил (1681—1736) — итальянский композитор эпохи барокко.